Terrible Certainty — третий студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Kreator, вышедший в 1987 году на лейбле Noise Records.

Список композиций 

Переиздание альбома включает в себя бонус-треки с миньона Out Of The Dark…Into The Light.

 «Impossible to Cure» — 2:39
 «Lambs to the Slaughter» (Raven cover) — 3:35
 «Terrible Certainty» (live) — 5:29
 «Riot of Violence» (live) — 5:40
 «Awakening of the Gods» (live) — 7:14

В записи участвовали 
 Милле Петроцца — гитара (кроме вступления к Behind The Mirror), вокал (кроме As The World Burns)
 Йорг Тржебъятовски — гитара (только вступление к Behind The Mirror)
 Роберто Фиоретти — бас-гитара
 Юрген Райль — ударные, вокал (на As The World Burns)

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 

Альбомы Kreator
Альбомы Noise Records